MOC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Montes Claros (MG) (Brasile)
 MOC – mineralometria ossea computerizzata
 MOC – Dialetto apulo-barese citazione di stupore